

Persone 
 Annalisa Chirico  – giornalista italiana
 Furio Chirico – batterista italiano
 Louisa Chirico – tennista statunitense
 Luca Chirico – ciclista italiano
 Michele Chirico – calciatore italiano
 Steve Chirico  – politico statunitense, sindaco di Naperville

Luoghi 
 San Chirico Nuovo – comune italiano
 San Chirico Raparo – comune italiano